Marchal è un cognome e può riferirsi a:
Arlette Marchal (1902-1984) – attrice francese
Catherine Marchal (1967) – attrice francese
Henri Marchal (1876-1970) – archeologo francese
Georges Marchal (1920-1997) – attore francese
Gilles Marchal (1944) – cantautore francese
Jack Marchal (1946-2022) – attivista, musicista e fumettista francese
Marcel Marchal (1913-1993) – calciatore francese
Olivier Marchal (1958) – attore, sceneggiato e regista francese
Sylvain Marchal (1984) – calciatore francese